

SРазделы списка — Sa, Sc, Se, Si, So, St, Su  

=== Sa ===

 

=== Sc ===

 

=== Se ===

=== Si ===

=== So ===

=== St ===

)

=== Su ===